Streptocranus är ett släkte av skalbaggar. Streptocranus ingår i familjen vivlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Vivlar
Streptocranus